Universiade 1989 steht für:
 Sommer-Universiade 1989
 Winter-Universiade 1989